Janville (Calvados)
 Janville (Eure-et-Loir)
 Janville (Oise)

Desambiguações de topônimos